Panser (Het Hogeland), plaats in de gemeente Het Hogeland
Panser (borg), voormalige borg bij Vierhuizen